Роман-Шор — название двух рек в Пермском крае.

 Роман-Шор (приток Иньвы)
 Роман-Шор (приток Лысьвы)
 Роман-Шор (приток Чёрмоза)